Min sang kan referere til:
 Min sang (Anne Linnet-album) − et album af Anne Linnet fra 1989
 Min sang (Dario Campeotto-album) − et album af Dario Campeotto fra 1976